Liminality может означать следующее:

 Лиминалити, термин в физиологии, неврологии и метафизике
 «.hack//Liminality», аниме-сериал